Ostara ist der Name:

 einer hypothetischen Göttin der germanischen Mythologie; siehe Ostara
 einer Ferialverbindung
 eines Asteroiden; siehe (343) Ostara 
 eines der Feste im Wicca-Kult und bei manchen anderen Anhängern des Neopaganismus, siehe Wicca-Jahreskreis
 einer monarchistischen und antisemitischen Wehrformation aus Wien in den 1920er Jahren; siehe Ostara (Organisation)
 einer Zeitschrift von Jörg Lanz von Liebenfels; siehe Ostara (Zeitschrift)
 einer Musikgruppe; siehe Ostara (Band)
 einer Kartoffelsorte; siehe Kartoffel
 einer Sorte der Erdbeerpflanze
 einer ehemaligen Mosaik-Fabrik in Osterath; siehe Stein- und Mosaik-Fabrik Ostara